Мака́рівська ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах деяких країн.

Макарівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Макарівська вулиця — вулиця в місті Харків.

Макарівська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Макарівська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці